Sequestrierung oder Sequestration (von spätlat. sequestrare ‚absondern, trennen‘) steht für:
 Zwangsverwaltung
 Sequestrierung von Toxinen, Einlagerung von Giften
 CO2-Sequestrierung, Einlagerung von Kohlendioxid; siehe CO2-Abscheidung und -Speicherung
 Sequestrierung, intrazellulare Einlagerung von Rezeptoren; siehe Internalisierung (Pharmakologie)
 Sequestration von Geschworenen; siehe Sequestration (US-Strafverfahrensrecht)